Миријела Серинде () је лик из легендаријума Средње земље Џ. Р. Р. Толкина.

Биографија 

Миријела је била нолдорска принцеза, жена Финвеа, узвишеног краља Нолдора и мајка Феанора, највећег од Нолдора, коме је то име, Феанаро (), управо она дала.
Миријелина коса је представљена сивом, што је необична боја за косу Нолдора. У „Силмарилиону“ је наведена као Финвеова прва жена и једна од нолдорских мудраца. Када је родила Феанора, коме је пренела сву своју животну енергију, пожелела је да умре, што је за Вилењаке било незамисливо, пошто су били бесмртни у оквиру Арде. Иако је отишла у вртове Лоријена, њен дух је прешао у дворове Мандоса, што је сматрано смрћу Вилењака. Тамо је постала једном од Ваириних ткаља (откуда и потиче њено усвојено име Серинде што на квенијском језику значи „ткаља“) и могла је да види сву судбину свог сина и његовог рода у Средњој земљи. 

Вилењаци Средње земље
Силмарилион